

Sport 
 Hamilton Canucks – ex squadra di hockey su ghiaccio canadese
 Vancouver Canucks – squadra di hockey su ghiaccio canadese